I15, I-15 ou I/15 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-15, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Polikarpov I-15, un avion de chasse soviétique.

Médecine 
 Hypertension secondaire, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 15 (I-15), une autoroute américaine reliant San Diego à la frontière canadienne ;
  Route slovaque I/15 reliant Vranov nad Topľou à Stročín.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres